Hide kan avse:

 Hide – en gammal engelsk jordvärderingsenhet, se engelska tunnland

Personer
 Hideto Matsumoto (1964–1998), en japansk gitarrist, sångare och låtskrivare med artistnamnet hide